Воробьёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Воробьёвское сельское поселение — входит в Сокольский район

Воронежская область
 Воробьёвское сельское поселение — входит в Воробьевский район

Калмыкия 
 Воробьёвское сельское поселение — входит в Приютненский район

Крым 
 Воробьёвское сельское поселение — входит в Сакский район

Смоленская область
 Воробьёвское сельское поселение — входит в Демидовский район